Caroline
Hurricanes de la Caroline